Acanthomurus är ett släkte av urinsekter. Acanthomurus ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Acanthomurus